Nueva Villa de las Torres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nueva Villa de las Torres (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Nueva Villa de las Torres (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar